Чемпионат Европы по фигурному катанию 1939 года проходил в Давосе (Швейцария, мужчины), Лондоне (Великобритания, женщины) и Закопане (Польша, пары). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание и парное катание. Чемпионат стал последним перед Второй мировой войной. У мужчин победил представитель Великобритании Генри Шарп, у женщин весь пьедестал почёта заняли представительницы Великобритании, а победу, в третий раз подряд, одержала Сесилия Колледж. Среди пар победил немцы Макси Гербер и Эрнст Байер, став четырёхкратными чемпионами Европы. В связи с аннексией Австрии Германией 12—13 марта 1938 года ряд австрийских фигуристов выступал под флагом нацистской Германии.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Примечания

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Давосе
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Международные спортивные соревнования в Закопане
1939 год в фигурном катании
Европа
Европа
Европа
Спорт в Швейцарии в 1939 году
Чемпионаты Европы в Польше
Спорт в Польше в 1939 году
Спорт в Великобритании в 1939 году
Чемпионаты Европы в 1939 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии
1939 год в Лондоне